Бэр-Валли () — название нескольких географических объектов.

 Бэр-Валли (округ Алпайн, Калифорния) — статистически обособленная местность в округе Алпайн, штат Калифорния
 Бэр-Валли (округ Марипоса, Калифорния) — невключенная территория в округе Марипоса, штат Калифорния
 Бэр-Валли (округ Невада, Калифорния) — покинутый город в округе Невада, штат Калифорния